Spinalia är ett släkte av svampar. Spinalia ingår i ordningen Dimargaritales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Spinalia